Francisco Rodríguez García – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Julián Rodríguez García – ex cestista portoricano
 Manuel Patricio Rodríguez García – baritono e maestro di canto spagnolo
 Sergio Rodríguez García – calciatore spagnolo
 Yorgelis Rodríguez García – multiplista e altista cubana